Жан Море́н (; около 1590, Париж — 6 июня 1650, там же) — французский живописец и гравёр эпохи барокко.

Биография 
Родился в семье художника Этьена Морена.

Учился живописи у Филиппа де Шампаня, однако целиком посвятил себя гравюре. Работал в резцовой технике и в офорте. Автор офортов по картинам своего учителя, а также Ван Дейка, Рафаэля и Тициана. Творческое наследие Ж. Морена включает 118 работы, которые не датированы, их хронология неизвестна, около 50 портретов, 20 пейзажей, 11 книжных иллюстраций, 3 жанровых полотна.

Морен никогда не был женат.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Jean Morin

Художники Франции XVII века
Гравёры Франции
Французские художники барокко
Художники-портретисты Франции
Художники-иллюстраторы Франции
Художники-пейзажисты Франции